Тантокој Уно има више значења:

 Тантокој Уно (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тантокој Уно, Хордан Галван (Веветлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику